Ле-Дезер () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Савоя
 Ле-Дезер () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Кальвадос
 Ле-Дезер () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Манш